The Happier Than Ever, The World Tour  is de zesde concerttour van de Amerikaanse zangeres Billie Eilish, ter ondersteuning van haar tweede studioalbum Happier Than Ever (2021).  De tournee begon op 3 februari 2022 in New Orleans, Louisiana in het Smoothie King Centre en zal eindigen op 30 september 2022 in Perth, Australië in de RAC Arena .

Setlist 
Deze setlist is representatief voor de show in New Orleans, Louisiana op 3 februari 2022. Het is niet representatief voor alle concerten van de tour.

Shows 

Concerttournee